L'appellation « Douai-Lens » peut faire référence à :
 l'aire urbaine de Douai-Lens ;
 l'unité urbaine de Douai-Lens.